Veikko Ukkonen (né le  à Ylöjärvi en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1960, il commence sa carrière avec le Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1960-1961 || Ilves Tampere || SM-sarja ||9 ||1 ||2 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1961-1962 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1962-1963 || Ilves Tampere || SM-sarja ||18 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1963-1964 || Ilves Tampere || SM-sarja ||18 ||0 ||4 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1964-1965 || Ilves Tampere || SM-sarja ||18 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1965-1966 || Ilves Tampere || SM-sarja ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juillet 1941
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Ylöjärvi